Sveti Hieronim je lahko:

 Hieronim (okoli 347 – 419 ali 429), rimski duhovnik, teolog, biblicist in prevajalec
 Hieronim Emiliani (1486–1537), italijanski redovni ustanovitelj
 Hieronim Hermosilla (1800–1861), španski dominikanec in škof, eden izmed vietnamskih mučencev
 Hieronim iz Pavie († 778), italijanski škof